Béatrice Mango Anganya est une femme politique de la république démocratique du Congo, ministre provinciale de l'Information, des Médias, de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté, du Genre, des Femmes et des Enfants, nommée par Louis-Marie Wale Lufungula le 27 juin 2019.

Notes et références 

Ministre de la Communication de la république démocratique du Congo
Ministre du Genre et de la Famille de la république démocratique du Congo
Ministre congolaise (RDC)